Bankl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bankl (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Bankl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bankl (1940–2004),  österreichischer Professor für pathologische Anatomie und Prosektor
 Wolfgang Bankl (* 1960), österreichischer Opernsänger